Dodge County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Dodge County (Georgia)
 Dodge County (Minnesota)
 Dodge County (Nebraska)
 Dodge County (Wisconsin)